Каа () — персонаж из сборника рассказов «Книга джунглей» английского писателя Редьярда Киплинга, тигровый питон, друг и один из воспитателей Маугли. В драматических произведениях и мультфильмах по книге зачастую изображается как удав («удав Каа»).

Мнения критиков 
У Киплинга Каа является советником Маугли; по словам Дж. МакМастер, он часть «Троицы», олицетворяющей силу (Балу), любовь (Багира), знание (Каа). В диснеевском мультфильме Каа, наоборот, выступает как антагонист Маугли «второго плана».

Различие в подходе к Каа у самого Киплинга (очень опасный, но «мудрый и человечный») и Диснея (воплощение зла) привлекает внимание. Гупта считает, что Каа — наиболее зловещий персонаж в книге: в джунглях все, кроме Маугли, побаиваются его; даже союзники предпочитают держаться на безопасном расстоянии. Дисней, по мнению Гупты, не мог позволить себе изобразить эпизоды безжалостной войны за верховенство в джунглях, в которых подчёркивается как мудрость, так и жестокость Каа; питон у Диснея потому вышел глуповатым злодеем.

По мнению , Каа, подобно многим другим персонажам-животным, характеризуется в книге немногочисленными привычками, стереотипными для реальных животных. Черты этих животных потому напоминают законы природы, их невозможно описать в терминах добра или зла.

Охота Каа 
В Книге джунглей описана охота Каа на обезьян (это одна из всего двух сцен охоты во всей книге). Каа гипнотизирует своих жертв, заставляя их самих приближаться к нему.

В советском мультипликационном сериале «Маугли» (студия Союзмультфильм) второй фильм — «Маугли. Похищение» (1968 год) — основан на рассказе «Охота питона Каа» и посвящён похищению Маугли бандар-логами и его освобождению. В кульминационной сцене фильма Каа освобождает Маугли, гипнотизирует обезьян и командует им «подойдите ближе» перед тем, как Багира и Балу уводят Маугли. По мнению Сергея Кузнецова, это «самый яркий образ смерти во всей мировой мультипликации».

Песня Каа 
В сцене охоты Каа на бандар-логов Киплинг упоминает, что, гипнотизируя обезьян, Каа напевает негромкую песню. В книге гипноз действует на животных, но не на Маугли («я увидел всего-навсего большую змею, делающую глупые круги»).

Для диснеевского мультфильма была сочинена «песня Каа», которая вызывает ассоциации с чёрной магией и гипнозом. Для имитации шипения змеи в песне применяется аллитерация и ономатопея. В мультфильме Каа успешно усыпляет Маугли (храп которого включен в ритм песни).

Имя 
 утверждает, что имя Каа (подобно именам Балу и Багиры), было заимствовано Киплингом из древнеегипетского трактата «Беседа разочарованного со своим Ба». Сам Киплинг говорит, что имя им было выдумано как звукоподражание шипению змеи.

Примечания

Литература 
 Booth, Howard J. (ред). The Cambridge Companion to Rudyard Kipling. Cambridge University Press, 2011. 
 Nyman, Jopi. Re‐Reading Rudyard Kipling’s ‘English’Heroism: Narrating Nation in The Jungle Book. // Orbis litterarum 56.3 (2001): 205—220. 

Персонажи «Книги джунглей»
Вымышленные рептилии
Вымышленные говорящие животные